№ 2:

Суда 
Под № 2 в Российском императорском флоте были построены и несли службу несколько судов:
 № 2 — парусный фрегат Каспийской флотилии Российской империи 1779 года постройки.
 № 2 — требака Балтийского флота.
 № 2 — парусная гребная шхуна Черноморского флота.
 № 2 — парусная шхуна Беломорской флотилии 1826 года постройки.
 № 2 — одно из наименований парохода «Эльборус».
 № 2 — гребная канонерская лодка Варшавской флотилии России.
 № 2 — железный катер Варшавской флотилии России.
 № 2 — краер Балтийского флота России.
 № 2 — прам Балтийского флота России, носивший также наименование «Arkanne».
 № 2 — прам Азовской флотилии России,  года переименованный в «Парис».
 № 2 — лансон Черноморского флота России.
 № 2 — акат Черноморского флота России.

Топоним 
 № 2 — железнодорожный разъезд, Борский район, Самарская область.
 № 2 — упразднённый в 1961 году населённый пункт Толвинского сельсовета Брянского района.

См. также 
 Разъезд № 2 — посёлок при одноименном разъезде ЮУЖД в Кунашакском районе Челябинской области.
 Разъезд № 2 — разъезд Астраханского региона Приволжской железной дороги в Астраханской области.

Примечания